Die 1. Liga 1981/82 war die 48. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 8. August 1981 und endete am 9. Mai 1982.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1981/82 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1981
Fußballsaison 1981/82